Die HMS Antrim (D18) war ein britischer Zerstörer der County-Klasse, der bei Vickers-Armstrong in Newcastle upon Tyne gebaut wurde. Sie wurde nach dem nordirischen County Antrim benannt. Sie nahm am Falklandkrieg teil und war das Flaggschiff der „Operation Paraquet“ zur Rückeroberung von Südgeorgien. Das Schiff ist Namensgeber für Antrim Island, eine Insel im Archipel Südgeorgiens.

Fußnoten 

County-Klasse (1960)
Schiff im Falklandkrieg